Mataró: ciutat catalana, capital del Maresme.

 Mataró (llinatge): família de notaris mallorquins.

 Mataró (raïm): varietat de raïm i/o vi negre, també coneguda com a Monestrell.
 El Mataró: masia d'Arbúcies (la Selva) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.